Дубовский район — названия административно-территориальных единиц и муниципальных образований в России:

 Дубовский район — в Волгоградской области.
 Дубовский район — в Ростовской области.